Ulf Söderberg kan syfta på:

 Ulf Söderberg (arkivarie) (född 1946)
 Ulf Söderberg (musiker) (född 1964), musiker från Lidköping
 Ulf Söderberg (organist) (född 1959)